

Chimica 
 HMX – Ciclotetrametilentetranitroammina, esplosivo

Codici 
 HMX – codice vettore ICAO di Hawk De Mexico
 hmx – codice ISO 639-5 delle lingue hmong-mien